Chiautla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chiautla kommun, Mexiko, 
 Chiautla, Chiautla, 
 Chiautla kommun, Puebla, 
 Chiautla de Tapia, Puebla,